Vohilava – comune del distretto di Manakara, Madagascar
 Vohilava – comune del distretto di Mananjary, Madagascar
 Vohilava – comune del distretto di Nosy Varika, Madagascar